Ким Мин Джэ (; ) — южнокорейский футболист, центральный защитник клуба «Наполи» и национальной сборной Республики Корея.

Клубная карьера
Ким начал карьеру в корейском клубе «Гёнджу». Он провёл в клубе полгода, после чего перешёл в клуб из высшей лиги Республики Корея — «Чонбук Хёндэ Моторс». В январе 2019 года китайский клуб «Бэйцзин Гоань» заплатил за трансфер защитника 3,5 млн фунт стерлингов.

После 2 лет в китайском клубе, Ким решил перейти в европейский клуб. Летом 2021 года его подписал один из лучших турецких клубов на тот момент — «Фенербахче». В первом же сезоне он стал основным центральным защитником, сыграв 30 матчей в турецкой Суперлиге и забив 1 гол.

В июле 2022 года перешёл в итальянский клуб «Наполи». Он был подписан на замену ушедшему Калиду Кулибали. 15 августа 2022 года дебютировал за «Наполи» против «Эллас Вероны». 21 августа 2022 года в матче второго тура Серии А против «Монцы» Ким забил свой первый гол за новый клуб.

Карьера в сборной 
Ким Мин Джэ с 2017 года является игроком национальной сборной Республики Корея. Он также должен был участвовать на чемпионате мира 2018 года, однако пропустил турнир из-за травмы.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 44 / забито голов: 3; победы: 26, ничьи: 13, поражения: 5.

Достижения

Командные достижения 
 «Чонбук Хёндэ Моторс»
 Чемпион Южной Кореи (2): 2017, 2018

 Сборная Южной Кореи (до 23 лет)
 Чемпион Азиатских игр: 2018

 Сборная Южной Кореи
 Чемпион Восточной Азии: 2019

Индивидуальные достижения 
 Лучший молодой игрок Кей-Лиги 1: 2017
 Десятка лучших игроков Кей-Лиги 1 (2): 2017, 2018
 Команда турнира Кубка Азии: 2019
 Лучший защитник чемпионата Восточной Азии: 2019
 Игрок месяца в итальянской Серии А: сентябрь 2022

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Наполи»